Volksblatt für Stadt und Land ist der Name folgender Zeitungen:

 Volksblatt für Stadt und Land (Österreich), österreichische Tageszeitung
 Volksblatt für Stadt und Land der baltischen Provinzen, russische Wochenzeitung
 Volksblatt für Stadt und Land zur Belehrung und Unterhaltung, deutsche Wochenzeitung